Комитеты общественной безопасности — местные революционные органы власти в России, создававшиеся во время Февральской революции 1917 года.

Названия 
Местные революционные комитеты, создававшиеся во время Февральской революции могли иметь различные названия в зависимости от региона: комитет общественной безопасности (Екатеринбург, Челябинск), комитет общественных организаций (Иркутск), общественный комитет (Симферополь), комитет народной власти (Самара).

Состав 
В создававшихся комитетах участвовали:
 представители местного самоуправления: городских дум и земств,
 общественных организаций, Военно-промышленных комитетов, Земгора
 профессиональных и рабочих организаций.

См. также 
 Нижегородский губернский исполнительный комитет Временного правительства

Ссылки 
 Комитет общественной безопасности (Смоленск) 
 Комитет общественной безопасности (Екатеринбург)
 Комитет общественной безопасности (Челябинск)
 Комитет общественной безопасности (Забайкалье)

Февральская революция